Jelec může být:
 Jelec (město) – město v Rusku
 Squalius – rod ryb z čeledi kaprovitých
 Leuciscus – rod ryb z čeledi kaprovitých
 jelec jesen
 jelec proudník
 jelec tloušť
 Jelec, povídka S. K. Neumanna z roku 1915

Externí odkazy